Bitwa nad rzeką Alią w 390 roku p.n.e.
 Zdobycie Rzymu w 410 roku
 Zdobycie Rzymu w 455 roku
 Zdobycie Rzymu w 472 roku
 Zdobycie Rzymu w 546 roku
 Zdobycie Rzymu w 549–550 roku
 Splądrowanie Rzymu w 846 roku
 Zdobycie Rzymu w 1084 roku
 Sacco di Roma – zdobycie i złupienie Rzymu w 1527 roku
 Wiosna Ludów w Rzymie w 1849 roku
 Ofensywa włoska w Państwie Kościelnym w 1870 roku